

Geografia 
Regno Unito
 Settle – paese del North Yorkshire
Stati Uniti d'America
 Settle – comunità non incorporata della contea di Allen nel Kentucky

Musica 
 Settle – album dei Disclosure del 2013
 Settle – singolo di Vera Blue del 2016

Persone 
 Jimmy Settle – calciatore inglese
 Keala Settle – attrice e cantante statunitense
 Matthew Settle – attore statunitense